«Вторая весна» — художественный фильм режиссёра Владимира Венгерова, снятый на киностудии «Ленфильм» в 1979 году.

Сюжет 
Фронтовые друзья во время тяжёлого боя дали друг другу клятву, что тот из них, кто останется в живых, будет продолжать дело погибшего. Михаил Нестеров (Анатолий Кузнецов) остался в живых и главным делом его жизни становится поиск месторождения ценной глины. Эти поиски начал его друг ещё до войны, в глухих таёжных местах. Евдокия Перевалова (Наталья Егорова) — вдова председателя, ушедшего на войну, решает помочь Нестерову добраться до тех глухих мест…

В ролях 

 Анатолий Кузнецов — Михаил Иванович Нестеров
 Наталья Егорова — Евдокия Трофимовна Перевалова
 Николай Рыбников — Фёдор Фролов, военком
 Татьяна Лаврова — Серафима Леонидовна, жена Нестерова
 Светлана Крючкова — Лида, жена погибшего фронтового друга
 Татьяна Голодович — Иришка, сестра Серафимы
 Елена Драпеко — Глаша
 Лариса Буркова — Аграфена, доярка
 Нина Мамаева — Меланья Антоновна, мать Лиды
 Вадим Медведев — Иван Гаврилович
 Николай Боярский — начальник геологической лаборатории
 Виктор Боков — балалаечник (исполнение частушек)
 Михаил Васильев — колхозник
 Любовь Малиновская — возница
 Валерий Кравченко — водитель-колхозник
 Ольга Малозёмова — мать Глаши
 Екатерина Мелентьева — Маргарита Дмитриевна, секретарь
 Алла Панова — любопытная военнослужащая
 Виктория Смоленская — Клавдия Сучкова
 Виктор Терехов — колхозник-инвалид
 Станислав Фесюнов — колхозник
 Виктор Чайников — отец Глаши
 Арина Рыбникова — девушка-водитель
 Лидия Штыкан — администратор в доме колхозника
 Игорь Боголюбов — Егор (нет в титрах)
 Владимир Волчик — старый тракторист (нет в титрах)

Съёмочная группа 
 Автор сценария: Феликс Миронер
 Режиссёр: Владимир Венгеров
 Оператор: Ростислав Давыдов
 Художник: Виктор Волин
 Композитор: Исаак Шварц
 Текст песни: Булат Окуджава
 Звукооператор: Элеонора Казанская
 Редактор: Светлана Пономаренко
 Ассистенты 
 звукооператора: Оксана Стругина
 оператора: В. Григорьев
 режиссёра: Н. Седова
 Директор фильма: Николай Коломиец

Песня 
 Песня, которая звучит в начале и конце фильма в исполнении Марии Пахоменко, представляет собой изменённый вариант романса тех же авторов «Любовь и разлука», позднее исполненного Еленой Камбуровой в фильме «Нас венчали не в церкви» (1982 год).

Ссылки 
 «Вторая весна» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»

Фильмы СССР 1979 года
Фильмы студии «Ленфильм»
Фильмы Владимира Венгерова